Het seizoen 2006/07 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 2 september 2006, de laatste speelronde was op 13 mei 2007. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was RKSV Schijndel, dat vorig seizoen kampioen werd.

Dit seizoen waren drie andere clubs in de Hoofdklasse B aanwezig ten opzichte van het voorgaande seizoen: Blauw Geel '38, RKSV Groene Ster en OJC Rosmalen waren gepromoveerd. SV Deurne, SV Panningen en SV TOP waren vorig seizoen gedegradeerd en daardoor dit seizoen niet meer aanwezig in de Hoofdklasse B.

Teams

Stand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* <small>Plaatsvervangende periodekampioen.'</small>**'' Geplaatst voor de KNVB Beker ten koste van Blauw Geel '38, doordat deze nacompetitie moest spelen

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B